Mužská dvouhra U.S. Men's Clay Court Championships 2022 probíhala v první polovině dubna 2022. Do singlové soutěže houstonského tenisového turnaje hraného na antuce v River Oaks Country Clubu nastoupilo dvacet osm hráčů. V letech 2020 a 2021 se nekonal pro koronavirovou pandemii. Obhájcem titulu z roku 2019 byl chilský tenista Cristian Garín, kterého v semifinále vyřadil Isner. 

Vítězem se stal třetí nasazený Američan Reilly Opelka, jenž ve finále zdolal americkou turnajovou čtyřku Johna Isnera po dvousetovém průběhu 6–3 a 7–6. Navýšil tak aktivní bilanci vzájemných zápasů na 5–1, v níž ovládl 11 ze 14 tiebreaků. První set ukončil jejich šňůru 12 zkrácených her, které mezi sebou odehráli na Australian Open 2019, New York Open 2019, Atlanta Open 2019 a Dallas Open 2022. V probíhající sezóně si Opelka po dallaském triumfu připsal druhé turnajové vítězství, které představovalo čtvrtý singlový titul na okruhu ATP Tour a první z antuky. V rámci otevřené éry se jednalo o finále, do něhož nastoupili nejvyšší tenisté, 211 cm vysoký Opelka a Isner s výškou 208 cm.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

U.S. Men's Clay Court Championships
ATP Tour 2022
Tenis v USA v roce 2022